La Srpska Liga 2017-2018 è stata la 26ª edizione della terza divisione di calcio per squadre della Serbia.

È la quindicesima edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est; ed è la dodicesima dalla separazione fra Serbia e Montenegro.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2018-2019
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2018-2019
      Al baraž
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Baraž 
 Il baraž in questo caso è uno spareggio fra la prima non retrocessa direttamente di Srpska Liga Belgrado (Sopot) e la terza classificata di Beogradska Liga (Crvena zvezda Mali Mokri Lug)
 09.06.2018 Crvena zvezda MML - Sopot    2-1
 13.06.2018 Sopot - Crvena zvezda MML    0-0
 Crvena zvezda MML promosso in Srpska Liga, Sopot retrocede in Beogradska Liga

Risultati

Ovest 

A causa del comprovato coinvolgimento nella "combine" (24ª giornata, 29 aprile 2017) del  e del Mihajlovac, queste due squadre sono state retrocesse in 5ª divisione ed al loro posto sono state ripescate  e . Dopo l'appello è stato riammesso lo Smederevo, ma non il Mihajlovac. Per non lasciare il campionato a 17 squadre è stato ripescato anche il . La stagione 2018-19 tornerà a 16 squadre.

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2018-2019
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2018-2019
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2017-2018
Prva Liga Srbija 2017-2018
Kup Srbije 2017-2018

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2012-2020 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2017-18 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
2017